

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 2 podstawowe
 Sołtysy – część wsi Kosyń w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Wola Uhruska
 Sołtysy – część wsi Mszana Górna w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Sołtysy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Gielniów
 Sołtysy – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Praszka
 Sołtysy – część wsi Pierzchne w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Padew Narodowa
 Sołtysy – część wsi Pysznica w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Pysznica
 Sołtysy – część wsi Wola Murowana w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Sitkówka-Nowiny

Miejscowości na Ukrainie  
 Sołtysy – wieś w rejonie mościskim obwodu lwowskiego